Lovainskoye Vodokhranilishche (azerbajdzjanska: Lövəyin Su Anbarı) är en reservoar i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Astara Rayonu, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Baku. Lovainskoye Vodokhranilishche ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Lovainskoye Vodokhranilishche. Den sträcker sig 1,9 kilometer i nord-sydlig riktning, och 1,2 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen ligger vid Lovainskoye Vodokhranilishche:

 Kizhaba (4 567 invånare)

I omgivningarna runt Lovainskoye Vodokhranilishche växer huvudsakligen savannskog. Runt Lovainskoye Vodokhranilishche är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Astara Rayonu
Vattenmagasin i Azerbajdzjan